

Sigle 
 Norwegian Cruise Line – compagnia di navigazione

Codici 
 ncl – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Michoacán
 NCL – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Nuova Caledonia